Rodio – elemento chimico
 Rodio nativo – minerale appartenente alla classe degli elementi nativi

Geografia 
 Rodio – frazione del comune di Pisciotta in provincia di Salerno
 Peveragno Rodio – centro di colonizzazione realizzato sull'isola di Rodi nel 1931

Persone 
 Annibale Rodio – condottiero cartaginese
 Antonio Rodio – musicista, arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Apollonio Rodio – poeta dell'antica Grecia
 Eudemio Rodio o Eudemo da Rodi – filosofo dell'antica Grecia
 Gaetano Rodio – botanico italiano
 Giambattista Rodio – politico italiano
 Jolanda Rodio, all'anagrafe Jolanda Caterina Letizia Rodio – musicista, cantante, insegnante di canto, musica e teatro svizzero-danese
 Lindsay Rodio – attrice statunitense
 Rocco Rodio – compositore e teorico musicale italiano